Алекса́ндр Ива́нович Алексе́ев ( — ) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, командир роты 1-го мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта, Герой Советского Союза (), лейтенант.

Биография 
Родился 23 сентября 1922 года в деревне Селищи (ныне  Тверской области) в крестьянской семье. Русский. Образование неполное среднее, окончил курсы землеустроителей, работал техником-землеустроителем в городе Загорск (с 1991 года — Сергиев Посад) Московской области.

В Красной армии с 1941 года. В 1942 году окончил Московское военное пехотное училище и был направлен на фронт.

Командир роты 1-го мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт) комсомолец лейтенант Александр Алексеев в ночь на 22 сентября 1943 года в числе первых переправился через реку Днепр в районе села Григоровка Каневского района (ныне — Черкасской области Украины).

Рота под командованием лейтенанта Алексеева овладела плацдармом и прочно удерживала его.

13 октября 1943 года рота Алексеева А. И. вновь отличилась в боях с крупными силами противника.

Лейтенант Алексеев А. И. пал смертью храбрых 14 октября 1943 года при отражении вражеской контратаки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды

Память 
 Похоронен в  в селе Григоровка.
 Имя Героя Советского Союза А. И. Алексеева носит гимназия № 5 г. Сергиева Посада.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Командиры рот в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Григоровке (Каневский район)